Artena kan syfta på:

 Artena (fjärilar) – ett släkte fjärilar

Geografi

Italien 

 Artena, kommun, Lazio, Città metropolitana di Roma Capitale,